Profesor doktor Aleksandar Ljubić je istaknuti srpski ginekolog i akušer.

Rođen je 2. decembra 1958. godine u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. godine, da bi 1990. godine dobio zvanje magistra medicinskih nauka u oblasti humane reprodukcije. Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva dobija 1991. godine, takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje doktora medicinskih nauka u oblasti humane reprodukcije stiče 1994. godine. Usavršavao se u Japanu, SAD, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Profesor doktor Aleksandar Ljubić je jedan od najčuvenijih ginekologa u Srbiji, čija je stručnost u oblasti reproduktivne medicine i na polju trudnoća sa visokim rizikom poznata širom zemlje, regiona i sveta. Tokom poslednjih dvadeset godina, uspešno je uradio desetine hiljada vantelesnih oplodnji, porođaja, kao i tretiranja visokorizičnih trudnoća. Osnovne oblasti interesovanja su perinatalna medicina i asistirana reprodukcija, minimalno invazivna reproduktivna hirurgija kao i biologija tumora.

Profesor doktor Aleksandar Ljubić je član mnogobrojnih asocijacija, udruženja i sekcija, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Učestvovao je kao predavač na velikom broj međunarodnih i domaćih kongresa, simpozijuma i sastanaka. Organizator je mnogobrojnih skupova u oblasti ginekologije i perinatalne medicine.

Tokom dugogodišnje karijere bio je na različitim pozicijama: 
 Sekretar Sekcije za ultrazvuk SLD; 
 Sekretar SANU u Međuodelјеnskom odboru za fiziologiju humane reprodukcije; 
 Sekretar Sekcije za perinatalnu medicinu SLD; 
 Član predsedništva Sekcije za ginekologiju i akušerstvo SLD; 
 Generalni sekretar Udruženja ginekologa i opstetričara Jugoslavije; 
 Predsednik Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu; 
 Član Savetodavnog odbora FIGO; 
 Osnivač i direktor Tomas Jefferson ultrasound centre, na Kliničkom centru Srbije; 
 Potpredsednik Republičke komisije za perinatalnu medicinu; 
 Predsednik Republičke komisije za vantelesnu oplodnju.

U ovom trenutku Profesor Ljubić je
 Osnivač i Direktor Ian Donald Inter-university school for medical ultrasound za Srbiju;  
 Zamenik sekretara Svetske asocijacije perinatalne medicine WAMP
 Ekspert u MediGroup – najvećem privatnom zdravstvenom sistemu u Srbiji
 Vanredni profesor na DIU (Dubrovnik International University Libertas).
PRIZNANJA I NAGRADE

Profesor Ljubić je dobitnik mnogobrojnih priznanja poput Sekcije za perinatalnu medicinu SLD, Sekcije za ginekologiju i akušerstvo SLD, Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, Jugoslovenskog udruženja ginekologa i akušera. Dobitnik je i Investigator Award  - XIII Trophoblast conference (1992) Rochester, USA i Oktobarska nagrada Beograda za nauku (1993).

Urednik je u nekoliko časopisa: The Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology; Obstetrics and Gynecology communications; Acta Infectologica Yugoslavica;  Medicinska istraživanja;  Ultrazvuk; Mama; Acta  Medica Saliniana

Београђани у здравству